Маррава — топоним. Может означать:

 Маррава — биосферный резерват в Объединённых Арабских Эмиратах.
 Маррава — остров, расположенный на территории эмирата Абу-Даби.